Erba cornacchia è il nome volgare di alcune piante:
Erysimum officinale
Sisymbrium officinale